Vital – film del 2004 diretto da Shinya Tsukamoto
Vital – album dei Van der Graaf Generator
Vital – album degli Anberlin
Vital – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Vitale
Albert Camille Vital – politico, ufficiale e ingegnere malgascio
Hayim Vital – rabbino e mistico ebreo

Pagine correlate
Vitale